Fernando Cornejo puede referirse a:

 Fernando Cornejo (1969-2009), exfutbolista chileno;
 Fernando Cornejo Miranda (1995-), futbolista chileno que juega en Universidad de Chile.